Переволочня — топоним в Белоруссии (от основы переволок):

  — река, Климовичский район, Могилёвская область, левый приток реки Сож (бассейн Днепра).
  — деревня, Милославичский сельсовет, Климовичский район, Могилёвская область
  — деревня, , Толочинский район, Витебская область
 Перевалочный — остановочный пункт Белорусской железной дороги на линии Минск−Москва, южнее деревни Переволочня Толочинского района Витебской области

См. также 
 Переволока
 Переволоки
 Переволочная

Примечания